Grupa w Wielkiej Niedźwiedzicy Południe – grupa galaktyk znajdująca się w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy w odległości 55 milionów lat świetlnych.

Grupa w Wielkiej Niedźwiedzicy Południe leży w podobnej odległości jak grupa w Wielkiej Niedźwiedzicy Północ (grupa M109). Nie można też postawić sztywnej granicy pomiędzy tymi grupami galaktyk. Zawiera ona 28 dużych galaktyk, z których większość stanowią galaktyki spiralne. Grupa w Wielkiej Niedźwiedzicy Południe znajduje się nieco dalej niż grupa galaktyk M106.

Grupa ta należy do Supergromady w Pannie.

Galaktyki grupy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

 
Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy